Klemm Kl 25 — лёгкий спортивный и учебно-тренировочный самолёт. Первый полёт совершил в 1928 году. Всего было построено около 600 самолётов. Производство было прекращено в 1936 году.

Самолёт примечателен своим маломощным двигателем (существовало множество моделей различной моторизации с мощностью от 20 до 94 л. с.).

По лицензии самолёт производился в Великобритании (эта модель получила название Swallow) и фирмой Aeromarine в США.

Литература 
 Luftwaffe Fledlings 1935—1945: Luftwaffe Training Units & Their Aircraft, Hikoki, 1996.

Самолёты Германии
Спортивные самолёты
Учебные самолёты
Самолёты Klemm